Duo Kie  fue un grupo de rap español  fundado en el año 1999 y formado por Javier Díaz (Locus), nacido en Móstoles el 17 de julio de 1972 y Eduardo Sánchez (Nerviozzo) nacido en Fuenlabrada el 21 de septiembre de 1978. 
Entre los años 2002 y 2006 formaría parte del grupo DJ Time. El 30 de enero de 2017 el grupo se disuelve. Cada uno de los componentes sigue su carrera de manera independiente; Locus con discos en solitario y Nerviozzo con Kalibre 50, junto a Rush Blacka.

Biografía

En solitario 

El primero en sacar una maqueta fue Nerviozzo, lo hizo en 1995 con “3 O’ LOCUS”, y un año después en 1996 vería la luz la maqueta “Otanisessah”. Sería en 1997 cuando el MC sacase oficialmente su primer DISCO “siempre resistimos” (EuroStudio17).
Hasta 1998 no saldría la primera referencia de Locus, el LP “Un día más en la vida de un don nadie”, en aquella etapa el MC Locus se hacía llamar “Locus Amenus”.

En grupo 

La primera referencia que se encuentra de los dos MC en conjunto es el maxi “2000 y pico”, publicado en el año 1999, si bien todavía no se llamaba Duo Kie, sino que el disco se publicó con los nombres de “Nerviozzo + Locus Amenus” (EuroStudio17).
El primer LP que sacan toma el nombre de “La famosa 12/13” en el año 2000, aún como “Nerviozzo + Locus Amenus” (EuroStudio17, Yeah Niggis)

El segundo LP, ya como Duo Kie, implicó un cambio de compañía discográfica hacia EsTaoChungo Records. El nombre de este disco fue “Non freno” y de él cabe destacar colaboraciones de grupos fuera del rap como el grupo español de rock Hamlet. En 2002, en la gira de presentación de “Non freno”, se une “DJ Time” si bien no es un miembro oficial del grupo hasta la salida de su siguiente disco. 

Un nuevo cambio de compañía discográfica continuó la carrera del grupo, en este caso la elegida fue Avoid. Hasta el último momento estaba planeado su fichaje por Bombos Records, la compañía dirigida por El Chojin. Una vez afincados en su nueva compañía publicaron en el 2004 un maxi titulado “Hoy no”, adelanto de su tercer disco “Barroco”, publicado igualmente en el año 2004. Este disco es interesante pues está planteado como una sesión continua de música ya que no hay pausa entre los temas y están enlazados uno tras otro, como hacía Busta Rhymes en sus primeros discos.

Como anticipo de su nuevo LP “21 Centímetros”, previsto para el 2008, Duo Kie editan un maxi “En el club con 50 céntimos” para libre descarga a través de su página web. Tras editar el maxi, DJ Time abandona el grupo. 

El 26 de marzo de 2008, el grupo saca a la venta su cuarto LP “21 Centímetros”, publicando en su Myspace el video del tema “Nosotros lo hicimos”. Este trabajo cuenta con la peculiaridad de que incluye un tema en el que participan 14 MC’s llamado “Lluvia de piedras – Remix”. Este LP es reflejo claro del sonido hardcore y duro que caracteriza al grupo.
Después del éxito de “Nosotros lo hicimos”, hacen un videoclip de otro de sus temas “Yeah”. Estos videoclips y todos los siguientes son producidos por Bajocero y son, sin duda, unos de los más característicos y que más fama aportaron al grupo.

El 28 de abril de 2009 sale el maxi / DVD “Orgullo” con dos temas nuevos (“Orgullo” y “’¿Quién va a pararnos ahora?”), sus respectivas instrumentales, un videoclip y un DVD sobre el grupo, sus conciertos, sus viajes y su día a día. El disco “Orgullo” contiene los siguientes remixes “Yeah – Cobra Remix”, “No nos cogeréis vivos – Big Hozone Remix”, “Nosotros lo hicimos – Hazhe Remix” y “Yeah – Zas en toda la boca Griffi Remix”.
El 19 de diciembre de 2009 sacan a la venta en sus conciertos una mixtape llamada “Tremenda Vendetta”, la cual contiene sus temas con las colaboraciones más importantes.

El 5 de abril de 2011 sacan su nuevo disco “De Cerebri Mortis”, en la que destaca por canciones como “Quien se apunta” que se saca como sencillo. El 26 de mayo bajo la dirección de Jota Anorak y la producción de Bajocero otra vez, sacan el cortometraje “Bendita masacre” inspirado en el videoclip de “Quien se apunta”. Las colaboraciones más importantes del disco son de Kool G Rap, Sho Hai, Capaz y Kutxi (Marea). Además destacan las producciones de PokerBeats, Acción Sánchez, Goddamns, JC Moreno y Baghira. 

Del grupo cabe destacar su potente directo, considerado quizás como el mejor del país, que muy a menudo concluyen lanzándose sobre el público. 

En 2011 se incorporan al equipo de MTV España como presentadores del programa “MTV Tuning”, versión española del conocido programa llamado “Pimp my ride” original de la MTV norteamericana y presentado por el rapero americano Xzibit. A este toman de referencia aún tratando de dar sus propios toques al programa: “Evidentemente Xzibit es un referente y además hay que respetar el formato del programa original, pero le tenemos que dar nuestro propio rollo”. La primera temporada consta de 12 episodios. Sin embargo, el programa no llegó a cuajar y no consiguieron renovar con la MTV, y el programa fue retirado de la cadena.

En abril de 2013 sale a la venta 'Inferno' que es, sin duda, su álbum más maduro hasta la fecha, y el más trabajado a niveles de sonidos, estructuras y letras. Las rimas ácidas y 'hardcore' del dúo madrileño nos conducen durante 14 temas entre ritmos de rap clásico y moderno, mezclados con rock, reggae, dubstep y electrónica.

'Inferno' es renovación, superación y búsqueda de nuevos horizontes; todo eso sin quitar la esencia de Duo Kie, el 'hardcore'. Como es habitual en sus temas, encontramos letras que reflejan el imaginario del grupo, donde se entremezcla el egotrip y la competición (como en 'Martillo', 'Multiplica x 100', 'Bon Voyage', 'Supera Eso' o  'Fe'), la denuncia social, política y la venganza (como en 'Sonríe y Que Se Jodan',  'Las de Perder', 'Mátalos a Todos' o 'Sembrando Balas'), las experiencias personales, la calle y la superación (como en 'Sin Perdón', 'Madriz' y 'Fuerte') y la pura guasa (en los temas 'Charlie Sheen' y 'Luz Negra').

El 30 de enero de 2017, mediante un comunicado en Youtube, Locus explica que abandona la formación de modo definitivo y de forma totalmente irreversible.

Discografía 
 "2000 y pico" (Maxi) (EuroStudio17, 1999) (Como Nerviozzo + Locus Amenus)
 "La Famosa 12/13" (LP) (EuroStudio17 & Yeah Niggis, 2000) (Como Nerviozzo + Locus Amenus)
 "Non Freno" (LP) (Es Tao ChunGo Records, 2002)
 "Hoy No" (Maxi) (Avoid, 2004)
 "Barroco" (LP) (Avoid, 2004)
 "En El Club Con 50 Céntimos" (Maxi) (2006)
 "21 Centímetros" (LP) (Boa, 2008)
 "Orgullo" (Maxi) (Boa, (2010)
 "Tremenda Vendetta" (Mixtape) (2010)
 "De cerebri mortis" (LP) (Boa, 2011)
 "Inferno" (LP) (Boa, 2013)

Discografías en solitario

Nerviozzo 
 "3 O´Jazz" (Maqueta) (1995)
 "Otanisessah" (Maqueta) (1996)
 "El Hombre Temah" (LP) (EuroStudio17, 1997)
 "Colapso Nerviozzo" (2014)

Locus 
 "Un día más en la vida de un don nadie" (LP)  1998)
 Mi casa, mis reglas (2016)
 "Kraken" (2017)

Colaboraciones 
 El Puto Coke "El Debut" (1999)
 Mal camino con Hamlet en el sencillo Limítate de esta banda (2002).
 995 Bombos Records " Kompetición "Sois Todos Unos Cursis" (El Chojin & Duo Kie) (2003)
 Alto Pakto " Diamante en bruto "9.1mm" (feat Duo Kíe)(2004)
 995 Bombos Records " Kompetición II "Que Se Acuerden De Tus Muertos" (Duo Kie & Spanish Fly) (2004)
 El Chojin " GTA Madrid "(feat Duo Kíe) (2007)
 Hipnotik " Carnaval "Esto está que arde" (feat Duo Kíe) (2007)
 Estado Mental " Ahórrate el psicólogo "Rudo" (feat Duo Kie) (2007)
 El Chojín "Striptease" "G.T.A. Madrid (feat Duo Kie)(2007)
 Trad Montana "Mixtape Madriz Suzio Vol .2" Líos de faldas"(feat Duo Kíe) (2008)
 El Chojin " Aún rap por placer" "No nos cogeréis vivos" y "rap es esto"(feat Duo Kie) (2008)
 A3Bandas " Galería De Heroes"De puertas para adentro" (feat Duo Kie) (2008)
 Obús " Mal rollo "(feat Duo Kíe) (2009)
 El Meswy "Españoles"(feat Duo Kíe) (2010)
 Legendario "Mis Armas Favoritas" "Si se mueve disparale"(feat Duo Kíe) (2010)
 Joe Cassano (R.I.P.) y Shinto "Impara Insegna"(feat Duo Kíe) (2010)
 Syla "Energía" "Adivina quien viene"(feat Duo Kíe) (2010)
 El Chojin, Lírico, El Santo, El Langui, Kase.O, Nach, Ose, Sho Hai, Zatu, Gitano Antón, Xhelazz y Titó "Rap Vs Racismo" (2011)
 Gordo Master "El Intocable" "Corre cabrón corre"(feat Duo Kíe) (2011)
 Acción Sánchez y El Chojin "Lista De Invitados" "Misión buscar y destruir" (2011)
 Passport " El Titiritero de arraval "Yo quiero ser" (2011)
 Big Will conNerviozzo "Say What You Say" (2012)
 Dacream conLocus "Batalla en las válvulas" (2012)
 Rapvivoros conNerviozzo "Plato único" (2012)
 Putolargo, Legendario "Limonada"   "RAP" (2012)
 Only Funky con Legendario, Hijo Pródigo, Zatu y Nerviozzo "Que no falte de na" (2013)
 Hermano L, Putolargo, Legendario, Piezas, Locus & Sho-Hai (Prod. HeavyRoots) Nación De Necios (2013)
 ZPU con Legendario, Locus, "Un día de furia" (2013)
 Sôber "Sin perdón" (2013)
Shotta "Flowesia" - Hardcore (con MAD Division) (2014)

Referencias

Enlaces externos 
 Myspace de Duo Kie
 Facebook oficial de Duo Kie
 Twitter oficial de Duo Kie

Grupos de música de los años 1990
Grupos de rap metal de España